Cojuhari este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Semion Cojuhari (1905–1960), om de stat sovietic moldovean.
 Pavel Cojuhari (1927–2016), om de stat sovietic moldovean.

Vezi și
 Cojocari
 Cojocaru